Das Damendoppel der French Open 1977 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Fiorella Bonicelli und Gail Lovera. Das Finale bestritten Regina Maršíková und Pam Teeguarden gegen Rayni Fox und Helen Gourlay, das Maršíková und Teeguarden in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1977